Сууремыйза — эстонский топоним:

 Сууремыйза — деревня в уезде Сааремаа.
 Сууремыйза — деревня в уезде Хийумаа.
 Сууремыйза — деревня в уезде Ляэнемаа.
 Сууремыйза — река на острове Хийумаа.
 Сууремыйза — природоохранный парк на острове Хийумаа.
 Сууремыйза (Гросенгоф) — мыза на острове Хийумаа.
 Сууремыйза (Магнусгоф) — мыза на острове Вормси.